Lubochnia ist der Name von Dörfern in Polen:
 Lubochnia (Gniezno), Dorf der Landgemeinde Gniezno in der Woiwodschaft Großpolen
 Lubochnia (Powiat Tomaszowski), Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Łódź; siehe Gmina Lubochnia

Siehe auch:
 Lubochnia Dworska
 Lubochnia-Górki